TPCF steht für:

Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

TpCF steht für:

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 

Abkürzung